Tukum kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tukum, administrativ by, Jawa Timur,

Lettland 

 Tukums, kommunhuvudort, Tukuma Rajons, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Lettlandförgreningar